Milan Doleček je jméno dvou českých veslařů, otce a syna.

 Milan Doleček (1957) – český veslař, olympionik, účastník LOH 1980 v Moskvě (osma) a LOH 1988 v Soulu (čtyřka s kormidelníkem), bronzový medailista z MS 1982 v Luzernu (dvojka s kormidelníkem), po skončení závodnické kariéry úspěšný trenér, otec Milana Dolečka mladšího
 Milan Doleček (1982) – český veslař, olympionik, účastník LOH 2004 v Athénách (dvojskif) a LOH 2008 v Pekingu (párová čtyřka), bronzový medailista z MS 2003 v Miláně (dvojskif), syn Milana Dolečka staršího